Sărulești (Buzău) ;
 Sărulești (Călărași) ;